Blazer peut désigner :
 blazer, un vêtement ;
 Blazer, un navigateur web ;
 Blazer (cheval) est une race chevaline des États-Unis ;
 , nom de plusieurs modèles de véhicules de la marque Chevrolet.

Titres 

 Blazer est un jeu vidéo d'arcade ;
 Soul Blazer est un jeu vidéo sorti sur Super Nintendo.

Patronyme 

 Chuck Blazer (1945-2017), dirigeant sportif américain ;
 Émile Blazer (1859-1941), auteur, folkloriste et conservateur de musée montbéliardais ;
 Louise Blazer (1891-1966), résistante, Juste parmi les nations ;
 Yitzchak Blazer (1837-1907), une des grandes figures du Mouvement du Moussar.

Patronyme anglais
Patronyme suisse
Patronyme franc-comtois